Эль-Айн может означать:

 Эль-Айн —  город в Объединённых Арабских Эмиратах.
 Аль-Айн (футбольный клуб) — футбольный клуб в Объединённых Арабских Эмиратах.
  — оазис в Объединённых Арабских Эмиратах.
  — город в Тунисе, в вилайете Сфакс.
  — объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Омане.
  — газопровод в Омане и Объединённых Арабских Эмиратах.
  — газопровод в Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах.
  — нахия в Сирии.
  — нахия в Сирии.
  — нахия в Сирии.

См. также 
 Айн-эль-Араб
 Айн-эль-Бейда (Латакия)
 Айн-эн-Наср
 Айн-эт-Тине
 Рас-эль-Айн (район)
 Эль-Аюн (значения)